Catarroja ist eine Gemeinde in der spanischen Provinz Valencia.

Geografie 
Das Gemeindegebiet von Catarroja grenzt an die folgenden Gemeinden: Torrent, Picanya, Benetússer, Alfafar, Massanassa, Albal und Valencia.

Demografie

Persönlichkeiten 

 Ricardo Arias (* 1957), Fußballspieler

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Valencianischen Gemeinschaft